Кичма — название населённых пунктов:

Россия 
 Кичма — село в Советском районе Кировской области.
 Кичма — деревня в Килемарском районе Марий Эл.